Pepeljevac je lahko:
 Pepeljevac, Kruševac (Srbija)
 Pepeljevac, Kuršumlija (Srbija)
 Pepeljevac, Lajkovac (Srbija)